Espace de libertés ou Espace de liberté peut désigner :
 Espace de libertés, un magazine mensuel belge d'opinion, édité par le Centre d'Action Laïque ;
 en hydrologie, espace de liberté des cours d’eau, un concept géographique permettant une meilleure compréhension de l’aspect dynamique d’un cours d’eau et qui prône une gestion intégrée et un aménagement durable des territoires riverains.

Voir aussi 
 Espace de liberté, de sécurité et de justice, un objectif inclus dans les traités sur l'Union européenne qui vise à assurer la libre circulation des personnes et à protéger les citoyens